Şabāḩ as Sālim (arabiska: صَبَاح اَلسَّالِم) är en del av en befolkad plats i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Şabāḩ as Sālim ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Şabāḩ as Sālim är platt. Havet är nära Şabāḩ as Sālim åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Şabāḩ as Sālim.  Närmaste större samhälle är Ḩawallī,  km norr om Şabāḩ as Sālim. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr